Charles Coleman puede referirse a:

Charles Coleman (1605–1664), compositor inglés.
Charles Coleman (1807–1874), pintor inglés.
Charles Caryl Coleman (1840–1928), pintor estadounidense.
Sir Charles Coleman (1903–1974), general británico.
Charles Coleman (1958–1990), asesino convicto estadounidense.
Charles Coleman (1885–1951), actor australiano a veces llamado como Charles C. Coleman.
Charles Coleman, director.
Charles Coleman, miembro de la Legislatura de Wisconsin, Estados Unidos.